een bevelhebber in het algemeen
 Gezaghebber (Caribisch Nederland), bepaalde functie aldaar
 Gezaghebber (Nederlandse Antillen), idem